Hans Lassen ist der Name folgender Personen:

* Hans Lassen (Politiker) (1831–1896), deutscher Landwirt und Politiker, MdR
 Hans Lassen (Architekt) (1868–1941), deutscher Architekt
 Hans Lassen (Physiker) (1897–1974), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Hans August Lassen (1857–1938), deutsch-dänischer Maler
 Hans J. Lassen (Hans Jacob Lassen; 1926–2011), dänischer Jurist und Beamter, Landshøvding von Grönland